Poltel – wytwórnia telewizyjna i filmowa
 Poltel – dostawca usług telekomunikacyjnych